, відомі носії:
 Козлов Михайло Васильович — Герой Радянського Союзу
 Козлов Михайло Анатолійович (* 1987) — російський хокеїст
 Козлов Михайло Віталійович (1985—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.